Вис може да се отнася за:

 Вис – високо място, хълм, скала, рид надвесваща се над поле или долина
 Вис — село в област Хасково, България
 Вис — хърватски остров
 Вис – град на хърватския остров Вис
 Вис — град в Щирия, Австрия
 Вис — град в Баден-Вюртемберг, Южна Германия
 ВИС – охранителната фирма на Васил Илиев.